Лонгфорд (;  (Лонгфорт), «укрепление») — (малый) город в Ирландии, административный центр графства Лонгфорд (провинция Ленстер), а также его крупнейший город.

В окрестностях Лонгфорда находится ряд дольменов. Лонгфордский вокзал был открыт 8 ноября 1855 года. Воздушное сообщение с городом поддерживается через аэропорт Аббишрула, в котором есть два центра учебных полётов, Aeroclub 2000 и Ultraflight, и который регулярно принимает такой транспорт, как Cessna 150 и 182.

Демография 
Население — 8836 человек (по переписи 2006 года). В 2002 году население составляло 7557 человек. При этом, население внутри городской черты (legal area) было 7622, население пригородов (environs) — 1214.

Данные переписи 2006 года:

В нижеприводимых таблицах сумма всех ответов (столбец «сумма»), как правило, меньше общего населения населённого пункта (столбец «2006»).

1 — доля отвечавших на вопрос о языке от всего населения.

1 — доля отвечавших на вопрос о языке от всего населения.

Примечания

Ссылки 

Города Ирландии
Населённые пункты графства Лонгфорд